Nissan Motor Company Ltd, japán autógyár
Földrajz
 Nissan, folyó Svédországban
 Nissan, sziget Finnországban
 Nissan-lez-Enserune, település Franciaországban

 Nissan-sziget, a Zöld-szigetek legnagyobbika Új-Guineától keletre